Cheyenne County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cheyenne County (Colorado)
 Cheyenne County (Kansas)
 Cheyenne County (Nebraska)
 Cheyenne County (Jefferson-Territorium), County im Jefferson-Territorium